São Pedro do Sul puede ser:

 São Pedro do Sul - una villa de Portugal.
 São Pedro do Sul - un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
 São Pedro do Sul - una freguesia portuguesa del concelho de São Pedro do Sul.